Арлин Григоров Антонов е български военен, полицай и политик, полковник от запаса.

Биография 
Роден е на 13 февруари 1948 г. в София. Средното си образование завършва в Строителния техникум „Христо Ботев“ в София. Завършва Висшето военно артилерийско училище в Шумен през 1970 г. Военната му служба започва като командир на взвод. По-късно завършва Военна академия. Завършва международен туризъм в УНСС. От 1983 до 1986 г. е командир на 21-ви ракетен дивизион в Пазарджик. Достига до заместник-командир на двадесет и първа мотострелкова дивизия в Пазарджик (до 1989). От 1989 до 1992 г. е заместник-командир на специално звено в МВР (барети). През 1992 г. е за 100 дни е директор на РДВР-Пазарджик. В периода юни 1992 – септември 1993 г. е директор на Националната служба по сигурност.

През 1995 г. е кандидат за кмет на град Пазарджик от Български бизнес блок, участва в трилотажа и за малко не става кмет на Пазарджик.

През 1996 г. е кандидат-вицепрезидент на България от Български бизнес блок заедно с Жорж Ганчев като кандидат-президент.

През 1997 г. участва в изборите за народно събрание, кандидат за народен представител от Обединение за национално спасение и водач на листата в 13-и МИР. Влиза в парламента с над 10 000 гласа, народен представител в XXXVIII народно събрание от групата на Обединение за национално спасение. От 1999 г. е председател на партията Български демократичен блок. През 2003 г. става общински съветник в Пазарджик, преизбиран 3 мандата.

Източници 

Български полковници
Български полицаи
Национален военен университет „Васил Левски“
Възпитаници на УНСС
Родени в София